De DFB-Pokal 2002–2003 was de 60ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 28 augustus 2002 met de eerste ronde en eindigde op 31 mei 2003 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Lutz-Michael Fröhlich.

Schema

Zie ook
Bundesliga 2002/03
2. Bundesliga 2002/03
Finale DFB-Pokal 2003

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2002/03